La climatisation est la technique qui consiste à modifier, contrôler et réguler les conditions climatiques d'un local.
 CLIM est une interface de programmation en Common Lisp pour la création d'interfaces utilisateur.
Faire preuve d'une grande aisance orale et d'une conviction toute particulière.